

Фейр-Гейвен — місто, штат Нью-Джерсі
 Фейр-Гейвен — місто, штат Вермонт
 Фейр-Гейвен — селище, штат Нью-Йорк
 Фейр-Гейвен — переписна місцевість, штат Вермонт